Polska Liga Koszykówki 1966/1967 – 33. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski była Legia Warszawa, który zwyciężył w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1965/1966. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Tabela 

Do ligi awansowały: Sparta Kraków i AZS Poznań.

Czołówka strzelców 
 Mieczysław Łopatka (Śląsk Wrocław) - 500
 Ryszard Olszewski (AZS Toruń) - 460
 Bohdan Likszo (Wisła Kraków) - 452
 Waldemar Kozak (Lublinianka Lublin) - 407
 Zygmunt Wysocki (Wybrzeże Gdańsk) - 386
 Jan Jargiełło (Start Lublin) - 381
 Andrzej Nowak (Polonia Warszawa) - 375
 Jerzy Piskun (Polonia Warszawa) - 351
 Andrzej Chmarzyński (AZS Toruń) - 339
 Włodzimierz Trams (Legia Warszawa) - 338

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1966/1967

Polska Liga Koszykówki
1966 w koszykówce
1967 w koszykówce
1966 w polskim sporcie
1967 w polskim sporcie